

Geografia 
 Messico
 Doctor Coss – comune nello stato di Nuevo León

Persone 
 David Coss – politico statunitense
 Melvis Coss – ex cestista cubana
 Roxy Coss – sassofonista e compositore statunitense